LC9 (кор.: 엘씨나인) — южнокорейская поп-группа, сформированная под руководством Nega Network. Первоначально группа состояла из шести членов, пока Эден не ушел, чтобы продолжить учебу. Их название, LC9, олицетворяет Лигу Конкурса № 9. Они дебютировали 9 мая 2013 года с «MaMa Beat» на Mnet M! Countdown. В тот же день было выпущено музыкальное видео.

23 января 2016 года лейбл группы объявил о роспуске LC9. Их контракт не был продлен уже 21 декабря 2015 года, что привело группу к концу.

История

2013-15: Начало карьеры 
В апреле Nega Network объявило, что они организовывают дебют мужской группы, первоначальное название, Brown Eyed Boys, было придумано их лейбл-коллегами Brown Eyed Girls. После серии тизеров, представляющих каждого из участников, группа официально дебютировала в качестве LC9, 9 мая 2013 года со своим первым мини-альбомом Skirmish, с заглавной песней «MaMa Beat» под руководством компании Mate Gain. В тот же день, LC9 провели дебютный этап на Mnet M! Countdown.

2016: Расформирование 
23 января 2016 года Nega Network сообщило, что контракт с группой закончился 21 декабря прошлого года. Ни один из членов не возобновил свои контракты, и в итоге LC9 были распущены.

Участники 
 Раса (Пак Гун У, кор.: 박건우) — лидер, вокалист, рэппер
 Джиху (Ким Джон Ху, кор.: 김종효) — вокалист, рэппе
 Кинг (Дон У Сок, кор.: 동우석) — вокалист
 Джун (Пак Джун Ён, кор.: 박준영) — рэппер
 AO (Кан Хён Су, кор.: 강현수) — вокалист, рэппер
 Эден (Пак Хён Джин, кор.: 박형진) — рэппер

Факты 
Официальное название фан-клуба — Love Beat.

Эден родился в Корее, но когда ему было 5 лет, его семья переехала в Канаду. Он был воспитан там, и его международное имя — Карлос, но позже он сменил его на Джэдун. Раньше был ульцангом.

Эден ушел из группы и вернулся в Канаду учиться.

Раса завершает свою обязательную военную службу. Он исполнил песню Ким Юн А на I Can See Your Voice 3. Кинг и Джиху находятся в новой группе под названием Circus Crazy как Dingo и KI-ZO.

AO в настоящее время находится в скоро дебютирующей группе, Acemax Black.

Дискография

Мини-альбомы

Синглы

Видеография

Музыкальные видеоклипы

Участие в съемках клипов

Ссылки 
 

Бой-бэнды Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2013 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2016 году